Marienheide bezeichnet
 Marienheide, Gemeinde im Oberbergischen Kreis
 Kloster Marienheide in Waldkappel, Werra-Meißner-Kreis